Lefebure oder Lefébure ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Lefébure (1838–1908), französischer Ägyptologe
 Leo D. Lefebure (* 1952), US-amerikanischer Theologe
 Louis Lefébure-Wély (1817–1869), französischer Organist und Komponist
 Molly Lefebure (1919–2013), britische Schriftstellerin
 Philippe Lefebure (1908–??), französischer Eishockeyspieler
 Yvonne Lefébure (1898–1986), französische Pianistin

Siehe auch:
 Lefebvre, französischer Familienname
 Lefèvre, französischer Familienname